Golfo est le titre d'une pièce de théâtre grecque de 1893 ayant fait l'objet de deux adaptations cinématographiques. Elle est jouée dans Le Voyage des comédiens de Theo Angelopoulos.

 Golfo (pièce de théâtre)
 Golfo (film, 1914)
 Golfo (film, 1955)